Bobrówka peut désigner en Pologne :
 Bobrówka, village du powiat de Hajnówka, dans la voïvodie de Podlachie
 Bobrówka, village du powiat de Mońki, dans la voïvodie de Podlachie
 Bobrówka, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Bobrówka, rivière, affluent de la Bzoura
 Bobrówka, rivière, affluent de l'Olza